Ashleigh Barty e Sally Peers erano le detentrici del titolo, ma la Barty quest'anno ha partecipato all'AEGON Classic 2013 mentre la Peers non ha partecipato.

Il doppio femminile  del torneo di tennis AEGON Nottingham Challenge 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Julie Coin e Stéphanie Foretz Gacon che hanno battuto in finale Julia Glushko e Erika Sema 6–2, 6–4.

Teste di serie 

  Julie Coin /  Stéphanie Foretz Gacon (Campionesse)
  Julia Glushko /  Erika Sema (finale)

  Miki Miyamura /  Varatchaya Wongteanchai (semifinali)
  Noppawan Lertcheewakarn /  Xu Yifan (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON Nottingham Challenge 2013